Деллах (Гайльталь) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Деллах (Драуталь) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.